Мануе́л (; ? — до 1521) — португальський інфант. Представник Авіської династії. Народився в Португалії. Перший позашлюбний син португальського короля Жуана III й  Ізабели Моніш, доньки лісабонського міського голови. Помер невдовзі після народження. Похований у Монастирі єронімітів.

Сім'я 

 Батько: 
 Матір: 
 Рідний брат: 
 Зведені брати і сестри:

Родовід

Примітки

Джерела 
 Livermore H.V. History of Portugal. Cambridge: University Press, 1947.
 Livermore H.V. A New History of Portugal. Cambridge: University Press, 1969.

Посилання 

 

Португальські інфанти
Авіська династія
Позашлюбні діти португальських королів